Inussuit bezeichnet:
 Inussuit (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inussuit (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inussuit (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland